Премьер-Лига Боснии и Герцеговины по футболу 2005/2006 () — шестой сезон чемпионата Боснии и Герцеговины с момента его основания и четвёртый сезон единого чемпионата страны. В турнире участвовали 16 команд, чемпионом во второй раз в истории стал «Широки Бриег». Чемпионат стартовал 6 августа 2005 года и завершился 13 мая 2006 года.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат на сайте www.rsssf.com
 Статистика турнира на soccerway.com

2005/2006
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2005 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006